Niemcy:
 Reinickendorf – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Reinickendorf – dzielnica Berlina

Inne:
 Berlin Alt-Reinickendorf – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Rathaus Reinickendorf